Agerbæk (plaats), een plaats in de gemeente Varde in de Deense regio Zuid-Denemarken
 Agerbæk (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Varde